Czeberaki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Czeberaki, village de la voïvodie de Lublin
 Czeberaki, village de la voïvodie de Mazovie